Halstead - localidade na Essex, Inglaterra
Halstead (Kansas) - localidade na Kansas, Estados Unidos
Halstead (Kent) - localidade na Kent, Inglaterra
Halstead (Leicestershire) - localidade na Leicestershire, Inglaterra